Соревнования по бегу на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 9 и 10 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Состязания прошли по схеме, впервые опробованной на предыдущем чемпионате Европы: двенадцать лучших спортсменов летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участники стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определились оставшиеся полуфиналисты.

Действующим чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами являлся Димитри Баску из Франции. Он не защищал свой титул в связи с травмой, полученной в июле 2018 года.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2018 года, от предварительных забегов были освобождены 11 легкоатлетов.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 2 забегах вышли 16 легкоатлетов.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 110 метров с барьерами у мужчин состоялся 10 августа 2018 года. Обладатель первых пяти лучших результатов европейского сезона (из них три — быстрее 13 секунд) Сергей Шубенков не смог завоевать третий титул континентального чемпиона. Российский бегун, выступавший в качестве нейтрального атлета, неудачно стартовал, но к финишной линии успел догнать лидера Паскаля Мартино-Лагарда. Дистанцию они закончили одновременно и лишь фотофиниш отдал победу представителю Франции с преимуществом в 0,002 секунды, самым маленьким в истории чемпионатов Европы. Представители Шубенкова подали протест на результаты финала, но он не был удовлетворён.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике